Lokpa peut désigner :
 le lokpa, une langue gourounsi
 les Lokpa, une population du Bénin.